Бернье́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Бернье, Джонатан (род. 1988) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Бернье, Максим (род. 1963) — канадский политик.
 Бернье, Стив (род. 1985) — канадский хоккеист, нападающий.
 Бернье, Патрис (род. 1979) — канадский футболист гаитянского происхождения;
 Бернье, Франсуа (1620—1688) — французский врач и путешественник;
 Бернье, Этьен-Александр (или аббат Этьен; Étienne-Alexandre Bernier; 1762—1806) — французский священник, руководитель восставших крестьян в Вандее.

См. также 
 Берньер, Луи де — английский писатель.